Chalupník může být:

 chalupník – staré označení pro drobného zemědělce

příjmení
 Josef Chalupník (1884–1944) – československý politik
 Milan Chalupník (1935–2018) – český silniční motocyklový závodník